Johann Hertze ist der Name folgender Personen:

 Johann Hertze († 1476), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Hertze († 1510), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck